N5 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN5 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 5 (Madagaskar), een nationale weg in Madagakar